Адата (Сярско), бивше село в Гърция
 Адата (остров), остров на река Марица в град Пловдив
 Адата (мост), мост над река Марица в град Пловдив
 Ада (мост), мост в Белград